

Niemcy 
 Fichtenau – dzielnica gminy Schöneiche bei Berlin, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree
 Fichtenau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Fichtenau – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Gostomko
 Marcelewo

Osoby 
 Heinrich Fichtenau – austriacki historyk